«Приговор» — название фильмов:
 «Приговор» — французский кинофильм 1959 года.
 «Приговор» — французский кинофильм 1974 года.
 «Приговор» — индийский кинофильм 1988 года.
 «Приговор» — итальянский кинофильм 1991 года
 «Приговор» — российский кинофильм 1993 года.
 «Приговор» — азербайджанский кинофильм 1994 года.
 «Приговор» — британо-американский кинофильм 1999 года.
 «Приговор» — канадско-французско-британский кинофильм 2003 года.
 «Приговор» — российский кинофильм 2008 года.
 «Приговор» — американский кинофильм 2010 года.